Eslick ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Everett Eslick (1872–1932), US-amerikanischer Politiker
 Willa McCord Blake Eslick (1878–1961), US-amerikanische Politikerin